bogáncs (Carduus) – növénynemzetség
 bogáncs – kórószerű tüskés gyomnövény köznapi elnevezése, mely ebben az értelemben nem tekinthető rendszertani kategóriának; ilyen növények általában az őszirózsafélék (Asteraceae) családjának Cynareae (syn: Cardueae) nemzetségcsoportjában, különösen annak Carduus (bogáncs), Cirsium (aszat) és Onopordum (szamárbogáncs) nemzetségében fordulnak elő
 Bogáncs – Fekete István állatregénye
 Bogáncs – Fejér Tamás filmje Fekete István regényéből
 Bogáncs – erdélyi szatirikus hetilap (1920-as évek)
 Bogáncs – kolozsvári néptáncegyüttes 
 Bogáncsrend – skóciai kitüntetés (Order of Thistle)
 A szamárbogáncs a skót heraldikában Skócia címerjele

Jegyzetek